Музьє́й-Пана́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 70 км на північний схід від Тулузи, 25 км на північний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 124 осіб у працездатному віці (15-64 років) 79 були активні, 45 — неактивні (показник активності 63,7%, у 1999 році було 73,0%). З 79 активних працювали 72 особи (33 чоловіки та 39 жінок), безробітних було 7 (5 чоловіків та 2 жінки). Серед 45 неактивних 11 осіб було учнями чи студентами, 19 — пенсіонерами, 15 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 95 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 236,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Музьєй-Панан на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Музьєй-Панан 
 [ Розташування муніципалітету Музьєй-Панан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн